Sven Lidman kan avse:
 En svensk prost, född 1757, se Sven Lidman (prost)
 En svensk domprost, född 1784, se Sven Lidman (kyrkoman)
 En svensk poet och författare, född 1882, se Sven Lidman
 En svensk författare och lexikograf, född 1921, se Sven Lidman (lexikograf)